Иван Пеньков:
 Пеньков, Иван Данилович (ум. 1544) —  боярин и воевода великих князей Московских.
 Пеньков, Иван Михайлович (1916—1983) — Герой Советского Союза.